L'éligibilité peut désigner :
 la capacité à être élu, pour un candidat ou une candidate à une élection (voir éligibilité en France) ;
 la capacité d'une infrastructure de télécommunications à supporter un service (on parle alors d'éligibilité technique), évaluée par un test d'éligibilité ;
 et, par abus de langage, la possibilité pour un logement (et de là, pour ses occupants) d'être raccordé à une infrastructure de réseau de télécommunications telle que la fibre optique.